Кочаря́н () — армянская фамилия. Известные носители:

 Кочарян, Арам Владимирович (1952—2022) — армянский государственный деятель.
 Кочарян, Арам (футболист) (род. 1996) — армянский футболист.
 Кочарян, Артур Вартанович (род. 1974) — армянский футболист.
 Кочарян, Ашот Степанович (род. 1957) — армянский политический и государственный деятель, дипломат.
 Кочарян, Давид Яковлевич (род. 1941) — советский кинорежиссёр.
 Кочарян, Джульетта Антоновна (Якубович; род. 1935) — солистка-вокалистка Луганской областной филармонии.
 Кочарян, Ерванд Семёнович (более известен под фамилией Кочар; 1899—1979) — советский скульптор и художник.
 Кочарян, Карен Робертович (род. 1958) — армянский актёр, телеведущий, телережиссёр, телепродюсер, писатель, публицист.
 Кочарян, Левон Суренович (1930—1970) — советский актёр и режиссёр, сценарист.
 Кочарян, Норайр Маркарович (1906—1967) — советский учёный, ядерный физик.
 
 Кочарян, Рубик (1940—2019) — американский художник.
 Кочарян, Сирануш Грачьевна (более известна под псевдонимом Сирушо, род. 1987) — армянская певица.
 
 Кочарян, Шаварш Микаэлович (род. 1948) — председатель Национально-демократической партии Армении.

См. также 
 Кочарянц, Самвел Григорьевич (1909—1993) — советский конструктор